

Населені пункти та їхні частини

 Бесьник — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бесьник — село в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Бесьник — частина міста Лігниця в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки